Galloglass steht für: 

 Galloglass (Söldner):  Irische Söldnerclans des Mittelalters (Mitte des 13. bis Ende des 16. Jahrhunderts), die im Dienst gälisch-irischer und anglo-irischer Kleinkönige standen.
 Galloglass (Band): Deutsche Power-Metal-Band aus Hannover.